est la formule brute de plusieurs isomères.

 diglyme ou di(2-méthoxyéthyl)éther, numéro CAS 
 triméthylolpropane, numéro CAS 

 Di(hydroxypropyl) éther
 di(3-hydroxypropyl) éther ou 3,3'-oxydi-1-propanol, numéro CAS 
 dipropylène glycol, numéro CAS , mélange d'isomères
 1,1′-oxydi-2-propanol, numéro CAS , mélange racémique + composé méso
 (RR/SS)-1,1′-oxydi-2-propanol, numéro CAS , racémique
 (–)-(R,R)-1,1′-oxydi-2-propanol, numéro CAS 
 (+)-(S,S)-1,1′-oxydi-2-propanol, numéro CAS 
 (R,S)-1,1′-oxydi-2-propanol, numéro CAS , composé méso
 2,2′-oxydi-1-propanol, numéro CAS , mélange racémique + composé méso
 (RR/SS)-2,2′-oxydi-1-propanol, numéro CAS , racémique
 (–)-(R,R)-2,2′-oxydi-1-propanol, numéro CAS 
 (+)-(S,S)-2,2′-oxydi-1-propanol, numéro CAS 
 (R,S)-2,2′-oxydi-1-propanol, numéro CAS , , composé méso
 2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS , mélange de deux racémiques
 (RR/SS)-2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS , racémique
 (3R,5R)-2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS 
 (3S,5S)-2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS 
 (RS/SR)-2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS , racémique
 (3S,5R)-2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS 
 (3R,5S)-2-(2-hydroxypropoxy)-1-propanol, numéro CAS